Mezosfera – warstwa płaszcza Ziemi
 Mezosfera – warstwa atmosfery